Ali Daei (علی دایی em persa), (Ardabil, 21 de março de 1969) é um ex-futebolista iraniano e atualmente técnico sem clube.

Foi o mais importante futebolista do seu país, e era o craque do Irã nas competições em que disputou, tendo sido o jogador com mais participações na Seleção do Irã, com 149 partidas. Obteve o recorde de melhor marcador por uma seleção sénior masculina com 109 gols, recorde que perduraria até 1 de setembro de 2021, quando foi batido pelo português Cristiano Ronaldo.

Carreira

Primeiros anos 
Daei nasceu em Ardabil, no Irã, em família iraniana azeri. Daei se formou na Sharif University of Technology em Engenharia de Materiais (Metalúrgica) com um B.Sc. grau. Jogou pelo clube da sua cidade natal, o Esteghlal Ardabil, quando tinha 19 anos. O seu clube seguinte foi o Taxirani FC, em Teerão , onde jogou uma época, antes de se juntar a outro clube sedeado em Teerão, o Bank Tejarat FC . Ele ficou quatro anos no Banco Tejarat, marcando 49 gols em 75 jogos pelo clube. A fama de Daei é atribuída principalmente à sua renomada habilidade de marcar gols.

Mudança para a Europa 
Depois de jogar por alguns times da liga menor, Taxirani e Bank Tejarat, em 1994 Daei juntou-se a um dos times principais do país, o Persepolis , após seu desempenho impressionante na Copa da Ásia em 1996, quando Arminia Bielefeld se juntou à Bundesliga . Eles assinaram um contrato com Daei e seu companheiro de seleção iraniana Karim Bagheri .

Daei se tornou o primeiro jogador asiático a participar de uma partida da Liga dos Campeões da UEFA . No entanto, no Bayern, ele se viu em posição inferior na hierarquia. Isso, somado ao cronograma da seleção iraniana, Daei encontrou muito pouco tempo para jogar. Daei estava insatisfeito com sua posição no clube e decidiu mudar-se para o Hertha BSC antes do final de seu contrato de três anos, quando o Bayern conquistou o título do campeonato na Bundesliga de 1999. Ele marcou seu primeiro e segundo gol na Liga dos Campeões da UEFA em 21 de setembro de 1999 em uma partida da fase de grupos contra o Chelsea , vencido pelo Hertha por 2–1.  Ele também marcou em um empate 1-1 contra o AC Milan no San Siro . Mesmo assim, mesmo no Hertha, ele não foi um jogador muito importante, já que foi apenas um dos muitos jogadores de sucesso do time, que iria realizar os sonhos do Hertha na Bundesliga e na UEFA Champions League .

Volta para a Ásia 
Daei disputou vários amistosos continentais contra adversários de classe mundial, mas ainda não conseguiu manter uma posição estável como titular do clube. Em 2001, ele não estava entre os artilheiros das eliminatórias asiáticas e não conseguiu levar o time à Copa do Mundo como capitão pela primeira vez. Ele ingressou na liga dos Emirados Árabes Unidos aos 34 anos, assinando um contrato com o Al-Shabab como agente livre. Em 2003, Daei deixou a equipe dos Emirados Árabes Unidos e se juntou à sua antiga equipe em Teerã , Persépolis . Daei mudou-se de Persépolis para Saba Battery em uma transferência gratuita por um contrato modesto de cerca de US $ 300.000.

Ele passou dois anos no Saba Battery, marcando 23 gols, vencendo a Hazfi Cup e participando da Liga dos Campeões da Ásia . Após a Copa do Mundo de 2006 e a chegada do novo técnico do Saba Battery, Farhad Kazemi , foi anunciado que ele não seria mais necessário na equipe e seu contrato não seria renovado. Apesar dos rumores de aposentadoria, ele assinou com outro clube ligado à indústria de Teerã, Saipa , em 1 de agosto de 2006. 

Em 6 de março de 2007, Ali Daei foi multado em US $ 2.000 e suspenso por quatro jogos pela Federação Iraniana de Futebol, após os incidentes em um jogo da liga em que deu uma cabeçada no rosto de Sheys Rezaei . 

Em 28 de maio de 2007, depois que Saipa venceu a Copa do Golfo Pérsico de 2006-07 em uma partida contra Mes Kerman , Daei anunciou sua aposentadoria do futebol de clubes e que se concentraria em sua carreira de técnico.

Seleção 
Na Seleção Iraniana de Futebol consagrou-se na carreira. Participou no Campeonato do Mundo de 1998 e no Campeonato Mundo de 2006, únicas competições que a Seleção Iraniana tinha disputado nesses 8 anos. Nas duas competições, o Irã não passou da primeira fase, mas Ali não deixou se desanimar fez ótimas actuações nas partidas, amistosos e eliminatórias.

Treinador 
Em 8 de Outubro de 2006, após a licença repentina do seleccionador alemão da Saipa , Werner Lorant , foi nomeado treinador interino da Saipa.  Mais tarde, ele foi oficialmente anunciado como gerente em tempo integral. Em 28 de maio, Saipa se tornou o campeão da Copa do Golfo Pérsico na primeira temporada de Daei no comando. Entrando em sua segunda temporada como treinador Daei abandonou suas funções de jogador para o atual campeão e viu-se afastado do campo em tempo integral. Os resultados da campanha de 2007-2008 de Saipa não foram tão bem-sucedidos, já que sua equipe terminou em 11º na tabela de 18 equipes da Iran Pro League . No entanto, Daei levou a Saipa às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia antes de assumir o cargo de gerente em tempo integral da seleção iraniana de futebol .

Seleção iraniana de futebol 
Em 2 de março de 2008, a IRIFF nomeou oficialmente Ali Daei como o novo treinador principal do Team Melli . Apesar de admitir que sua nomeação como técnico da seleção iraniana foi uma "surpresa",  Daei se recusou a deixar seu atual trabalho de treinador no Saipa FC , assumindo, portanto, duas carreiras como técnico até depois de Saipa ter entrado nas quartas de final da Liga dos Campeões Asiáticos, depois disso, Daei deixou Saipa por consentimento mútuo. Enquanto Daei guiou o Irã a uma respeitável marca de 16-6-3, sua terceira derrota em 28 de março de 2009 para um time da Arábia Sauditaa queda de 1 a 0 para o Irã em Teerã provou ser a gota d'água. Durante sua gestão como técnico da Seleção, a seleção iraniana conseguiu os resultados de qualificação para a Copa do Mundo mais fracos de sua história, com apenas uma vitória em 5 jogos da WCQ. Após a derrota nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, Daei foi demitido do cargo de técnico após a partida. Enquanto apresentava muitos novos jogadores, como Gholamreza Rezaei e Ehsan Hajysafi , a equipe de Daei estava sempre mudando para saber quem seria convidado para um jogo. Da mesma forma, muitos críticos apontaram para as falhas da equipe de Daei em marcar e uma fraqueza não resolvida na defesa central como causas de sua queda.

Persépolis 
Daei treinando Persépolis em uma partida contra o Naft Teerã , 23 de agosto de 2013

Em 2009, Daei recusou uma oferta de emprego como gerente da Rah Ahan .  Era amplamente acreditado que Daei poderia ser o próximo na linha para a posição de treinador do Persépolis, mas o clube escolheu Zlatko Kranjčar . Em 28 de dezembro de 2009, Daei foi escolhido como técnico do Persépolis. No final da temporada 2009-2010, o Persépolis terminou em quarto lugar na liga, mas se tornou o campeão da Copa Hazfi . Na final da Copa Hazfi , o Persépolis derrotou o Gostaresh Foolad Tabriz, da Liga Azadegan , por 4–1 no total, para se qualificar para a Liga dos Campeões da AFC de 2011 . Na temporada 2010-11, Persépolis terminou em quarto lugar na liga e foi eliminado nofase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2011, mas no final da temporada o Persépolis venceu a Copa Hazfi de 2010-11 depois de derrotar os rivais Sepahan, Foolad e Malavan. Daei tinha muitas pessoas contra ele enquanto estava em Persépolis, incluindo o presidente Habib Kashani e depois de uma contenda com Kashani, ele afirmou que "Não vou trabalhar mais com Kashani".  Em 20 de junho de 2011, o Comitê Técnico de Perspolis renomeou Daei como treinador principal de Perspolis  mas ele renunciou em 21 de junho.  O comitê técnico escolheu Hamid Estili como sucessor de Daei naquele dia. Durante seu tempo em Persépolis, Daei criou muitos jovens como Hamidreza Ali Asgari e Saman Aghazamani e outros jogadores como Hadi Norouzi e Maziar Zare foram escolhidos para o Team Melli graças a Daei. Apesar de muitos desafios e dificuldades como os líderes dos torcedores e o presidente dos clubes Kashani estarem no caminho de Daei, o Persépolis foi coroado campeão da Copa Hazfi por dois anos consecutivos e os próprios torcedores sempre amaram e aplaudiram Daei, mas ao mesmo tempo não torce por nenhum jogador. Sob a gestão da Daei, o Persépolis conquistou troféus consecutivos pela primeira vez em 13 temporadas.

Rah Ahan 
Em 14 de julho de 2011, Daei assinou um contrato de um ano como treinador principal de Rah Ahan .  Em sua primeira partida como treinador principal de Rah Ahan, ele empatou em 2–2 com Zob Ahan . Em sua primeira temporada como técnico de Rah Ahan, ele levou o clube à 11ª posição.

Durante a temporada 2012–13, Ali Daei usou muitos jogadores jovens, como Mojtaba Shiri e Omid Alishah , e Rah Ahan terminou a temporada no 8º lugar, o que foi o melhor resultado dos clubes na liga desde 1937. Graças à popularidade de Daei, mais pessoas começou a assistir às partidas de Rah Ahan, e pelo segundo ano consecutivo, Daei foi capaz de vencer seu antigo clube, o Persepolis .

Apesar de muitos rumores de que Daei deixará Rah Ahan por outros clubes como o Persepolis ou o Tractor , ele decidiu ficar com o clube "para construir um time que possa se qualificar para a Liga dos Campeões da AFC ." No entanto, seu contrato foi rescindido em 20 de maio de 2013, abrindo caminho para se tornar o técnico do Persépolis .

Volta para Persépolis 
Daei no treinamento de Persépolis

Em 20 de maio de 2013, ele assinou um contrato de três anos para se tornar o técnico do Persépolis após uma longa negociação.  Foi a segunda vez que ele assinou com o Persépolis, ele voltou ao seu antigo time após duas temporadas. Ele começou oficialmente seu trabalho com o Persepolis em 1 de junho de 2013. Sua primeira partida foi contra o Tractor , que o Persepolis venceu por 1 a 0 com o gol vindo de Mehdi Seyed Salehi . No final de seu primeiro ano em Persépolis, sua equipe terminou em segundo lugar, dois pontos a menos que o campeão Foolad .

Ele foi demitido em 10 de setembro de 2014, após um início ruim da temporada 2014-15 .

Saba Qom 
Em 1º de julho de 2015, Daei se tornou o treinador principal do Saba Qom , assinando um contrato de dois anos. Em duas temporadas com Saba, ele terminou em nono e sétimo no Golfo Pérsico Pro League. Ele deixou o Saba algumas semanas antes do início da temporada 2016–17 devido à incerteza na situação de propriedade do Saba.

Naft Teerã 
Daei tornou-se técnico do Naft Teerã em 5 de julho de 2016, com a assinatura de um contrato de dois anos, substituindo Alireza Mansourian .  Ele levou Naft ao título da Copa Hazfi, mas deixou o clube no final da temporada.

Volta para Saipa 
Daei tornou-se técnico do Saipa em 14 de maio de 2017, um clube que iniciou sua carreira de treinador em 2006 e o ​​levou ao título da liga em 2007. Ele liderou o clube por duas temporadas e foi demitido no final da temporada 2018-19 .

Títulos 
 Seleção iraniana
 Copa da Ásia de 2004: 3º Lugar

Futebolistas do Irão
Treinadores de futebol do Irã
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do FC Bayern München
Futebolistas do Hertha BSC
Futebolistas do Al-Sadd Sports Club
Futebolistas do Persepolis F.C.
Treinadores do Persepolis F.C.